Movistar Team (UCI Team Code: MOV) — испанская профессиональная шоссейная велосипедная команда.

Команда была создана в 1980 году и выступала прежде под названиями Reynolds, Banesto, Illes Balears. Команда прославилась в 1990-х годах, когда носила название Banesto, в то время за неё выступали такие гонщики как, пятикратный победитель Тур де Франс Мигель Индурайн, двукратный победитель Вуэльты Испании Алекс Цюлле, горовосходитель Хосе Мария Хименес.

С 2011 года титульным спонсором команды является испанская телекоммуникационная компания Telefónica, владеющая брендом Movistar.

Состав и победы

Текущий сезон 2023 
Состав

Победы

Другие сезоны 

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Велосипедные команды
Спортивные клубы, основанные в 1980 году
Спортивные клубы Испании
Спортивные клубы Наварры
Эгуэс